Соревнования в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем у женщин на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 пройдут 3 и 4 августа 2018 года.

Рекорды 
До начала соревнований рекорды были следующие.

Результаты

Предварительные заплывы 
Заплывы стартовали 3 августа в 10:36 по местному времени.

Полуфиналы 
Полуфиналы стартовали 3 августа в 17:32 по местному времени.

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал 
Финал стартовал 4 августа 17:18 по местному времени.

Источники 
 График заплывов 
 Стартовый лист
 Результаты предварительных заплывов
 Результаты полуфиналов 
 Результаты финала

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018